New Franklin kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 New Franklin (Missouri)
 New Franklin (Ohio)